Albenreuth steht für:

 Albenreuth, den ursprünglichen Ortsnamen von Altalbenreuth, heute Mýtina, Ortsteil von Lipová in Tschechien
 Wolf Maximilian Laminger von Albenreuth (1634–1696), böhmischer Adliger